JFK to:
 John F. Kennedy (1917–1963) – polityk amerykański, 35. prezydent USA 
 Port lotniczy Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku, kod IATA: JFK, kod ICAO: KJFK, 
 ang.: John F. Kennedy International Airport lub JFK International lub JFK Airport lub JFK
 JFK – film Olivera Stone’a